Switlohirske (ukrainisch ; russische Entsprechung Swetlogorskoje/Светлогорское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Switlohirske (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Switlohirske (Kobeljaky)

 Siedlung in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, siehe Switlohirske (Rosdilna)